Рекордом считается результат, превышающий или повторяющий существующий рекорд в том или ином виде легкой атлетики при строгом соблюдении требований действующих в этот период Правил соревнований и утвержденный соответствующей спортивной инстанцией.

Рекорды ратифицируются по правилам IAAF и могут устанавливаться на официальных соревнованиях IAAF согласно списку дисциплин.

Ратификация рекорда возможна лишь при выполнении Правил IAAF 
 После старта спортсмен обязан пройти допинговый контроль в порядке, установленном антидопинговым комитетом IAAF.
 В индивидуальном виде должно участвовать не менее трёх спортсменов, в командном — не менее двух команд.
 Разметка дорожек, покрытие и оборудование должно отвечать критериям IAAF.
 Соревнования должны проводиться в условиях, когда в одном старте выступают спортсмены одного пола.
 В командных видах (эстафетах) должны выступать спортсмены, являющиеся гражданами одной страны.
 Пейсмейкеры в беговых дисциплинах при установлении мирового рекорда, вообще говоря, допускаются, однако, нельзя пользоваться помощью спортсменов, которые стали пейсмейкерами, отстав на один или более кругов при прохождении дистанции.
 В спринтерских дисциплинах до 200 метров включительно и горизонтальных прыжках на открытых стадионах попутная составляющая ветра не должна превышать 2 м/c, в легкоатлетических многоборьях — не более 4 м/c.
 В спринтерских дисциплинах на дистанциях до 400 метров включительно обязательно оборудование стадиона устройством автоматического фотофиниша.

Мужчины

на открытом воздухе

в помещениях

Женщины

на открытом воздухе

в помещениях

Обозначения 
+ = на большей дистанции 

# = официально не ратифицировано

! = время определено по фотоэлементу

a = в соответствии с правилами IAAF (260.28) оказывалась необходимая помощь 

OT = oversized track = негабаритный трек (длиной больше 200 метров)

Примечания

Ссылки 
Сайт ААА (Asian Athletics Association)
Рекорды Азии
Рекорды Азии в помещениях и лучшие результаты

Рекорды в лёгкой атлетике